Navala kan syfta på:
 Navala, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätt